Papa Giulio I (337-352);
Papa Giulio II (1503-1513);
Papa Giulio III (1550-1555).